

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Poznaniu
2015 w Poznaniu